Рейс 498 может иметь следующие значения:
 Рейс 498 Aeroméxico
 Рейс 498 Crossair
 Рейс 498 Аэрофлота